Il 2theBeat è stata una manifestazione musicale hip hop italiana che si teneva a cadenza annuale.

Durante la manifestazione l'attenzione principale era focalizzata sulla gara di improvvisazione in rima, che rappresenta, per gli amanti della musica hip hop, il principale appuntamento tra i migliori freestyler della penisola.

L'edizione del 2004 del 2theBeat si è rivelato il raduno nazionale hip hop più importante di tutta la stagione, attirando fino a 2500 persone, grazie alla partecipazione di artisti di primo piano del genere come Danno, El Presidente, Jake La Furia, Tormento, Turi ed il vincitore della sfida finale Moddi MC, poi diventato conduttore al posto di Inoki nell'ultima edizione.

Nonostante la manifestazione abbia avuto solo 3 edizioni, vi hanno preso parte MC di spessore nazionale, anche se in realtà era aperta a chiunque volesse partecipare.

Il 2theBeat prevedeva la registrazione in formato audio-video delle sfide, che venivano confezionate in un doppio cd che veniva poi regalato all'ingresso della sfida seguente.

L'ultima edizione del 2theBeat si è svolta nel 2006.

Regole

2004–2005 
Due MC estratti casualmente si sfidano uno contro l'altro per 5 minuti così strutturati:
1 minuto continuo al primo rapper
1 minuto continuo all'altro
1 minuto nuovamente al primo
1 minuto nuovamente al secondo
1 minuto di 4/4 con battuta e risposta diretta (questa ultima regola è stata attuata solo nel 2005)

Il migliore, scelto dal pubblico, passa i quarti della finale.

Si continua così per quattro round per un totale di otto partecipanti, finché non si arriva alla semifinale in cui si usa lo stesso metodo. I 2 migliori rapper accedono alla finale e il vincitore ha come premio un microfono Shure.

2006 
Ogni gara del 2theBeat si articola in 3 round di scambi di rime. Nei primi due, ciascun rapper ha 60 secondi per "attaccare" con il freestyle il proprio avversario. Scaduto il minuto disponibile, la parola passa all'altro contendente. Nel terzo ed ultimo round, il tempo a disposizione è sempre di 60 secondi, ma cambia la modalità della sfida. Infatti in quest'ultimo scambio di rime, ogni rapper ha a disposizione per rappare 4 quarti al termine dei quali la parola passa all'avversario. Il vincitore è decretato dal pubblico che vota a suon di applausi.

Aspetti controversi 
Fra le critiche mosse alla manifestazione, il permesso a vari partecipanti di poter rappare in dialetto (come Moddi MC e Clementino). Sono state contestate anche alcune sfide, tra le quali quella di Jack the Smoker contro Danno (vittoria assegnata a Danno), Moddi MC contro Danno (vittoria assegnata a Moddi MC), Ira contro Clementino (vittoria assegnata a Clementino) e Saga Er Secco contro Gianni KG (vittoria assegnata a Gianni KG).

Partecipanti 
Madbuddy (2004-2005)

Esa (2004-2005)

Danger (2004)

Word (2004-2005)

Moddi MC (2004 come partecipante, 2005-2006 come conduttore)

Gufo (2004)

Drugo (2004)

Nest (2004)

Fedeblow (2004)

None (2004)

Cioccolato Bianco (2004)

Fame (2004)

Turi (2004)

Zizzed (2004)

Ramtzu (2004)

Rula (2004)

Jack the Smoker (2004-2005)

Danno (2004)

Jesto (2004-2005-2006)

Ska (2004)

Callister (2004)

Aban (2004-2005)

Yoshi (2004-2005)

Kiffa (2004)

Josa Gun (2005)

Op.rot (2005)

Top (2005)

Medda (2005)

Ensi (2005-2006)

Saga Er Secco (2005)

Gianni KG (2005)

Luchè (2005)

Kiave (2005-2006)

Su Maitsu (2005)

July B (2005-2006)

Cuba Club (2005)

Mistaman (2005)

Marya (2005)

Mastino (2005-2006)

Ted bundy (2005)

Principe (2005)

Piuma (2005)

Gomez (2005)

Paolito (2005)

Nippon (2005)

E-Green (2005)

Dave (2005)

Matt (2005)

Ira (2005-2006)

Hyst (2005-2006)

Patto MC (2005)

Rob (2005-2006)

Don Gocò (2005)

Johnny Roy (2005-2006)

Clementino (2005-2006)

Woodo (2005)

Pepp J One (2006)

Gel (2006)

Rayden (2006)

Chiodo (2006)

Ares (2006)

Vincitori

Edizioni

2004

1º round

2º round

3º round

Finale

Quarti di finale 
Forfait di Fame
Word vs Kiffa

La vittoria della prima edizione del 2theBeat va a Moddi MC.

2005

1º round

2º round

3º round

4º round (1°Deathmatch)

5º round (2°Deathmatch)

Finale 

La vittoria della seconda edizione del 2theBeat va a Ensi.

2006

1º round

2º round

3º round

4º round

Finale 

La vittoria della terza ed ultima edizione del 2theBeat va a Clementino.

Voci correlate 
 Freestyle (hip hop)
 Tecniche Perfette
 MTV Spit
 Festival musicale

Collegamenti esterni 
 

Hip hop italiano
Festival musicali a Bologna